Mit Berlin-Potsdam-Magdeburger Eisenbahn ist gemeint

 die Berlin-Potsdam-Magdeburger Eisenbahngesellschaft
 deren Stammstrecke, die Bahnstrecke Berlin–Magdeburg